Гекльберри (правильнее — Ха́клберри, ) — термин, который в США традиционно используется для обозначения большого количества ягодных растений из родов Vaccinium и Gaylussacia.

История и границы термина 
Американское слово «гекльберри» происходит от английских диалектных слов «hurtleberry» и «whortleberry», которыми в Британии называли чернику и голубику. В Америке британские колонисты столкнулись с гораздо большим разнообразием растений рода вакциниум, поэтому кроме собственно черники и голубики, так стали называть голубику мелколистную с красными ягодами, а также другие растения рода вакциниум, смотря по обычаям конкретного региона.

Кроме того, в Северной Америке произрастал не встречающийся в Европе род растений, также имеющих съедобные ягоды, который получил от учёных название гейлюссакия, в честь выдающегося французского химика  Жозефа Луи Гей-Люссака. Все растения рода гейлюссакия, и в первую очередь именно они, стали в просторечии также именоваться гекльберри.

Ягоды гекльберри традиционно собирались индейцами, а затем и белыми поселенцами для использования в пищу и в народной медицине. Конкурентами людей в сборе ягод были медведи гризли, поэтому их сбор представлял некоторую опасность. 

Тем не менее, доступные для сборщиков и дешёвые для покупателей, растущие повсюду ягоды стали важной частью американской культуры, и в XIX веке легли в основу ряда фразеологизмов, а прозвище Гекльберри стало обозначать незначительного человека. Это значение было закреплено Марком Твеном, который дал это прозвище одному из основных своих героев, Гекльберри Финну. Идея Марка Твена, как он сказал интервьюеру в 1895 году, состояла в том, чтобы показать, что Гекльберри был мальчиком «более низкого социального уровня», чем Том Сойер.

В современных США гекльберри является одним из официальных символов штата Айдахо.

Примечания 

Ягодные растения
Английские фразеологизмы
Прозвища